Barbinae — підродина коропоподібних риб родини Коропові (Cyprinidae).

Роди 
 Barbodes
 Barbus
 Caecobarbus
 Capoeta
 Carasobarbus
 Catla
 Catlocarpio
 Dawkinsia
 Desmopuntius
 Haludaria
 Iranocypris
 Labeobarbus
 Luciobarbus
 Oliotius
 Pethia
 Phreatichthys
 Pseudobarbus
 Puntigrus
 Puntius
 Rohtee
 Sahyadria
 Schizopyge
 Sinocyclocheilus
 Striuntius
 Systomus
 Tor
 Typhlogarra
 Varicorhinus

Посилання 
 de Graaf, Martin; Megens, Hendrik-Jan; Samallo, Johannis & Sibbing, Ferdinand A. (2007): Evolutionary origin of Lake Tana's (Ethiopia) small Barbus species: indications of rapid ecological divergence and speciation. Anim. Biol. 57(1): 39-48.  (HTML abstract)
 *

Коропові
Підродини риб